Die Abkürzung NFS oder NfS steht für:
 Nachrichten für Seefahrer, amtliche Veröffentlichung für die Seeschifffahrt
 Nationaler Forschungsschwerpunkt, eine Reihe staatlich geförderter Forschungsprogramme in der Schweiz
 Nature Forever Society, eine Naturschutzorganisation
 Naturfreunde Schweiz, Schweizer Umwelt-, Kultur- und Freizeitbewegung, siehe Naturfreunde #Naturfreunde Schweiz
 Need for Speed, eine Videospiel-Serie
 Network File System, ein Netzprotokoll
 Neue Frankfurter Schule, eine Gruppe von Satirikern und Schriftstellern
 Notfallsanitäter, Beruf im Rettungsdienst
 Notfallseelsorge
 Notfallstation
 Nuclear Forward Scattering
 Nuclear Fuel Services, ein US-amerikanisches Nuklearunternehmen
 Number Field Sieve, schnellster bekannter Algorithmus zur Faktorisierung von Zahlen über 100 Dezimalstellen; siehe Zahlkörpersieb

Abkürzung